Рузвельт (від , МФА: [ˈroʊzəˌvɛlt]) — традиційне в українській мові прочитання прізвища відомої американської родини нідерландського роду. Назви вживають ще в топонімах.

Відомі особи 
 Теодор Рузвельт (1858—1919) — 25-й віце-президент США (1901), 26-й президент США (1901—1909).
 Франклін Делано Рузвельт — 32-й президент США (1933—1945).
 Елеонора Рузвельт — дружина президента США Франкліна Делано Рузвельта.
 Теодор Рузвельт молодший— американський політичний та військовий діяч.

Топоніми 

 Рузвельт — річка в Південній Америці.

Рузвельт (округ, Нью-Мексико)
 Рузвельт — місто, штат Міннесота
 Рузвельт — місто, штат Нью-Джерсі
 Рузвельт — місто, штат Оклахома
 Рузвельт — місто, штат Юта
 Рузвельт — місто в окрузі Бернетт, штат Вісконсин
 Рузвельт — місто в окрузі Тейлор, штат Вісконсин
 Рузвельт — переписна місцевість, штат Аризона
 Рузвельт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Рузвельт — переписна місцевість, штат Вашингтон